Дементий Гаврилович Паротиков (14 июля 1927, с. Шадрино Калманского района Алтайского края — 3 марта 2011 года, Барнаул) — российский и советский актёр, артист Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина. Народный артист РСФСР (14.08.1979).

Биография 
Воспитанник театральной студии Алтайского краевого театра драмы, начал свою творческую деятельность в 1944 году. Дементий Гаврилович — единственный актёр в труппе краевого театра драмы, отдавший 60 лет творческой жизни его сценическим подмосткам и внесший своим творчеством значительный и ценный вклад в восьмидесятилетнюю историю театра.

За долгие годы работы в театре Д. Г. Паротиков сыграл более 300 ролей, создал целую галерею значительных по художественной ценности образов. Среди легендарных ролей артиста: Григорий Мелехов в «Тихом Доне» М. Шолохова, Фёдор Таланов в «Нашествии» Л. Леонова, Ленин в спектаклях «Заря над Питером» А. Вербицкого, «Кремлёвские куранты» Н. Погодина, «Между ливнями» А. Штейна, «Снега» А. Чепурина, Петруччио в «Укрощении строптивой» и Король Леонт в «Зимней сказке» У. Шекспира, Коломийцев в драме Горького «Последние», Сталин в «Детях Арбата» А. Рыбакова.

В 1979 году Д. Г. Паротиков за выдающиеся достижения в театральном искусстве был удостоен высокого звания «Народный артист РСФСР».

Среди лучших работ последних лет: Гарпагон в трагикомедии «Скупой» Мольера, Барк Купер в драме «Дальше тишина…», Самсон Силыч Большов в трагикомедии «Банкрот, или Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского, Пан Райнер в драме «Соло для часов с боем» О. Заградника.

Одна из выдающихся ролей Народного артиста РСФСР Д. Г. Паротикова в современном репертуаре театра — купец Самсон Силыч Большов в трагикомедии «Банкрот или Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского. Спектакль в 2000 году был отмечен Премией Главы администрации города Барнаула в номинации «Театральное искусство», в 2004 году за роль Большова народный артист РСФСР Д. Г. Паротиков удостоен Премии Алтайского края.

С 1965 года Д. Г. Паротиков вёл ответственную и многотрудную общественную деятельность на посту Председателя Алтайской организации Союза театральных деятелей России. Деятельность артиста на театральном и общественном поприще заслужила высокий авторитет и признание в крае и за его пределами. В 1996 году Д. Г. Паротиков был награждён Муниципальной премией города Барнаула в области театрального искусства, в номинации «Честь и Достоинство» В 1997 году Д. Г. Паротиков был удостоен звания «Почётный гражданин Алтайского края».

В последние годы Д. Г. Паротиков вёл исследовательскую и литературную деятельность в области истории театра, написал книгу «Призванный временем», ряд статей, мемуарных и литературных рассказов, занимался педагогической деятельностью, с 1975 года являлся куратором и преподавал на театральном отделении Алтайского государственного института искусств и культуры, в 2002 году был удостоен звания «Почётный профессор кафедры режиссуры и актёрского мастерства АГИИК».

Дементий Гаврилович умер 3 марта 2011 года. Прощание с актёром состоялось 5 марта в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина.

На доме, где жил Д. Паротиков, открыта мемориальная доска

Признание и награды 
 27.02.1967 — Заслуженный артист РСФСР
 14.08.1979 — Народный артист РСФСР
 1997 — Почётный гражданин Алтайского края

Ссылки 
 Дементий Гаврилович Паротиков на сайте Алтайского края 
 Биография Д. Г. Паротикова на сайте Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина
 ИА Амител. Сегодня своё 80-летие отмечает мастер сцены Алтайского края, народный артист РСФСР Дементий Паротиков 
 Информация о книге Дементия Паротикова «Рубцы на сердце» 
  Интервью Д. Г. Паротикова «Учительской газете»
 ИД Алтапресс. Ленин в вишневом саду. Накануне своего восьмидесятилетия Дементий Паротиков рассказал о самом главном

Примечания 

Похороненные на Черницком кладбище
Члены Союза театральных деятелей России
Почётные граждане Алтайского края
Персоналии:Алтайский краевой театр драмы